Eupithecia  — род бабочек-пядениц (Geometridae). Более 1400 видов.

Описание 
Один из крупнейших родов бабочек, включающий более 1400 видов; в лепидоптерофауне России более 140 видов. Мелкие серовато-коричневые бабочки с размахом крыльев менее 25 мм.  Передние крылья  широкотреугольные, задние округлённые. Гусеницы тонкие и длинные, с неразвитыми передними парами брюшных (ложных) ног, так что ложные ноги обыкновенно имеются всего в числе двух пар — на 7-м и 9-м кольце брюшка. Благодаря такому расположению ног гусеницы ползают необычным способом: прикрепившись грудными ногами, гусеница изгибает безногую (среднюю) часть тела петлеобразно вверх и придвигает брюшные ноги к грудным; после этого, укрепившись своими ложными ногами, она вытягивает тело вперёд и т. д. На голенях задних ног расположены по 2 пары шпор. Все жилки передних крыльев свободные (жилка R1 переднего крыла свободная, не образует анастомоза с жилкой Sc). На Гавайских островах известны хищные гусеницы.

Виды 

 Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
 Eupithecia abdera Herbulot, 1987
 Eupithecia abiecta Vojnits, 1980
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia abrepta Vojnits, 1979
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia abundelis Vojnits, 1988
 Eupithecia accurata Staudinger, 1892
 Eupithecia achydaghica Wehrli, 1929
 Eupithecia acidalioides Kaye, 1901
 Eupithecia acolpodes Prout, 1938
 Eupithecia acosmos Mironov, 1989
 Eupithecia actaeata Walderdorff, 1867
 Eupithecia acutipapillata Inoue, 1988
 Eupithecia acutipennis (Hulst, 1898)
 Eupithecia addictata Dietze, 1908
 Eupithecia adelpha Vojnits, 1975
 Eupithecia adequata Pearsall, 1910
 Eupithecia adscriptaria Staudinger, 1871
 Eupithecia affinata Pearsall, 1908
 Eupithecia aggregata Guenée, [1858]
 Eupithecia agnesata Taylor, 1908
 Eupithecia albertiata Schütze, 1961
 Eupithecia albicapitata Packard, 1876
 Eupithecia albidulata Staudinger, 1892
 Eupithecia albigrisata Pearsall, 1909
 Eupithecia albigutta Prout, 1958
 Eupithecia albimontanata McDunnough, 1940
 Eupithecia aliena Vojnits, 1982
 Eupithecia alishana Inoue, 1970
 Eupithecia alliaria Staudinger, 1870
 Eupithecia alpinata Cassino, 1927
 Eupithecia amasina Bohatsch, 1893
 Eupithecia ammonata McDunnough, 1929
 Eupithecia amplexata Christoph, 1881
 Eupithecia analoga Diakonoff, 1926
 Eupithecia anemica Viidalepp, 1988
 Eupithecia annulata (Hulst, 1896)
 Eupithecia antaggregata Inoue, 1977
 Eupithecia anticaria Walker, 1862
 Eupithecia appendiculata McDunnough, 1946
 Eupithecia arenbergeri Pinker, 1976
 Eupithecia assa Mironov, 1989
 Eupithecia assectata Dietze, 1903
 Eupithecia assimilata — Currant Pug Doubleday, 1856
 Eupithecia assulata Bastelberger, 1911
 Eupithecia astricta Inoue, 1988
 Eupithecia basurmanca Ratzel & Mironov, 2012
 Eupithecia brandti Ratzel & Mironov, 2012
 Eupithecia persidis Ratzel & Mironov, 2012
 Eupithecia nabokovi McDunnough, 1946
 Eupithecia truschi Ratzel & Mironov, 2012
 Eupithecia zagrosata Ratzel & Mironov, 2012
 Eupithecia fredi Ratzel & Mironov, 2012
 Eupithecia naumanni Ratzel & Mironov, 2012
 Eupithecia repentina Vojnits & de Laever, 1978
 Eupithecia tabestana Ratzel & Mironov, 2012
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Mironov, V. G., A. C. Galsworthy & U. Ratzel. (2008). A survey of the Eupithecia fauna (Lepidoptera: Geometridae) of the Western Himalayas: Part 2. — Transactions of the Lepidopterological Society of Japan 59 (2): 117-143.
 Mironov, V. G. & Ratzel, U. (2012). Eupithecia Curtis, 1825 of Afghanistan (Geometridae: Larentiinae). — Nota lepidopterologica 35 (2): 197-231. 
 Mironov, V. & Ratzel U. (2012). New species of the genus Eupithecia Curtis (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae) from Iran. — Zootaxa 3580: 56-68.
 Rindge, F. H. (1963). Notes on and descriptions of North American Eupithecia (Lepidoptera, Geometridae). — American Museum novitates 2147: 1-23.
Eupithecia
Роды чешуекрылых